Босански муслимани могу бити:

 у општем смислу: муслимански верници са подручја данашње Босне, највећим делом припадници Исламске заједнице у Босни и Херцеговини
 у историјском смислу: муслимански верници на ширем подручју некадашњег Босанског пашалука
 муслимански верници бошњачке народности, са подручја Босне
 муслимански верници српске народности у Босни
 Етнички Муслимани у Босни, посебна заједница

Види још 
 Муслимани у Босни и Херцеговини (вишезначна одредница)
 Херцеговачки муслимани (вишезначна одредница)
 Муслимани (вишезначна одредница)
 Срби муслимани